Star Wars: Battlefront II — компьютерная игра, разработанная компанией Pandemic Studios и выпущенная в 2005 году.
 Star Wars: Battlefront II — компьютерная игра, разработанная EA DICE в сотрудничестве с Criterion Games и Motive Studios, которая вышла в 2017 году.